JTV steht für:
 Jedermann TV, ein österreichischer Fernsehsender
 JTV (Indonesien), ein indonesischer Fernsehsender
 JTV (Michigan), ein US-amerikanischer Fernsehsender
 Junior TV, ein italienischer Fernsehsender

jTV steht für:
 jTV (Schweiz), ein Jugendsender aus der Schweiz im Internet, der von Jugendlichen gemacht wird

Abkürzung